Точность этих дат вымирания птиц сильно варьируется от одной записи к другой.

16 век 
1500-е
 Моа (Emeus crassus)
 Моа (Pachyornis australis)

17 век 
1650
 Маврикийский чубатый попугай (Lophopsittacus mauritianus)
1680
 Рыжий маврикийский пастушок (Aphanapteryx bonasia)
1681
 Маврикийский дронт (Raphus cucullatus)
1690
 (Alopochen kervazoi)
 Маврикийская утка (Anas theodori)

18 век 
1700-е
 Эпиорнисовые (Aepyornis maximus)
 Пастушок Легата (Erythromachus leguati)
 (Mascarenotus sauzieri)
 Родригесский дронт (Pezophaps solitaria)
1722
 Гваделупский аратинга (Aratinga labati)
1750
 Мартиникский амазон (Amazona martinicana)
 Фиолетовый амазон (Amazona violacea)
1760
 Ara guadeloupensis
1765
 Красный ямайский ара (Ara gossei)
1776
 Реюньонский фоди (Foudia bruante)
1777
 Улиетанский какарики (Cyanoramphus ulietanus)
1780
 Буллеров скворец (Aplonis mavornata)
 (Aplonis ulietensis)
 Родригесский дронт (Pezophaps solitaria)
1793
 (Eclectus infectus)

19 век 
1800-е
 Жёлто-зёленый доминиканский ара (Ara atwoodi)
 (Gallicolumba ferruginea)
 Амстердамская утка (Mareca marecula)
 (Necropsittacus rodericanus)
 Таитянская помарея (Pomarea nigra) (подвид)
 (Prosobonia ellisi)
 Таитянский песочник (Prosobonia leucoptera)
 Реюньонский кольчатый попугай (Psittacula eques)
 Королевский гриф (Sarcoramphus papa)
1801
 Новозеландский плодоядный голубь Норфолка (Hemiphaga novaeseelandiae spadicea)
1825
 Буроспинный дрозд (Myadestes obscurus) (подвид)
1826
 Маврикийский синий голубь (Alectroenas nitidissimus)
1827
 Вороний аплонис (Aplonis corvina)
1828
 Бонинский земляной дрозд (Zoothera terrestris)
1830
 (Carpodacus ferreorostris)
 Эму острова Кенгуру (Dromaius novaehollandiae baudinianus) (подвид)
 Белая султанка (Porphyrio albus)
1837
 Мохо-оаху, (Moho apicalis)
1840
 Диффенбахов пастушок (Gallirallus pacificus)
 Маскаренский попугай (Mascarinus mascarinus)
1842
 Зелёно-жёлтый ямайский ара (Ara erythrocephala)
1844
 Бескрылая гагарка (Pinguinus impennis)
1850-е
 Киоеа (Chaetoptila angustipluma)
 Таитянский какарики (Cyanoramphus zealandicus)
 Тасманийский эму (Dromaius novaehollandiae diemenensis) (подвид)
 Маскаренский хохлатый скворец (Fregilupus varius)
 (Mascarenotus murivorus)
 Лесной малый моа (Megalapteryx didinus)
 Стеллеров баклан (Phalacrocorax perspicillatus)
 Кусаиенский погоныш (Porzana monasa)
1851
 Тонкоклювый нестор, (Nestor productus)
1853
 Белогорлый голубь Лорд-Хау (Columba vitiensis godmanae) (подвид)
1859
 Ямайский малый козодой, (Siphonorhis americana) a nightjar
1860
 Новокаледонский лори (Charmosyna diadema)
1864
 Кубинский ара (Ara tricolor)
1869
 Краснолобый прыгающий попугай (Cyanoramphus novaezelandiae)
1870
 Гималайская куропатка (Ophrysia superciliosa)
1873
 Самоанская камышница (Gallinula pacifica)
1874
 Серая утка (Anas strepera couesi) (подвид)
1875
 Лабрадорская гага (Camptorhynchus labradorius)
 Новозеландский перепел (Coturnix novaezelandiae)
1879
 (Nycticorax caledonicus crassirostris)
1880
 Полосатый пастушок Маккуори (Gallirallus philippensis macquariensis) (подвид)
 Родригесский ожереловый попугай (Psittacula exsul)
1881
 Ямайский одноцветный пастушок (Amaurolimnas concolor concolor) (подвид)
 Сейшельский кольчатый попугай (Psittacula wardi)
1884
 Гавайский погоныш (Porzana sandwichensis)
1887
 Микронезийская альциона Рюкю (Todiramphus miyakoensis) (подвид)
1890
 Прыгающий попугай Маккуори (Cyanoramphus erythrotis)
 Тристанская камышница (Gallinula nesiotis)
 Желтогорлая гавайская серпоклювка (Hemignathus lucidus)
 Большая комосская совка (Otus pauliani)
1891
 Желтоголовая вьюрковая цветочница (Rhodacanthis flaviceps)
1892
 Пальмовая гавайская цветочница (Ciridops anna)
 (Psittacara maugei)
 (Thryomanes bewickii)
1894
 (Akialoa lanaiensis)
 Большеклювая вьюрковая цветочница (Chloridops kona)
1895
 (Poodytes rufescens)
1896
 Оранжевогрудая вьюрковая цветочница (Rhodacanthis palmeri)
1898
 Желтогузая цветочница-мамо, (Drepanis pacifica)
1899
 Пуэрто-риканский амазон (Amazona vittata)

20 век 
1900-е
 Кроличий сыч (Athene cunicularia) (подвид)
 Чатемский пастушок (Cabalus modestus)
 Гуадалупская каракара (Caracara lutosa)
 Бонинский голубь (Columba versicolor)
 Таитянский красноклювый пастушок (Gallirallus pacificus)
 Красноголовая снегирёвая овсянка (Loxigilla portoricensis grandis) (подвид)
 Белолицая смеющаяся сова (Sceloglaux albifacies albifacies) (подвид)
 Краснолицая смеющаяся сова (Sceloglaux albifacies rubifacies) (подвид)
 Домовой крапивник (Troglodytes aedon) (подвид)
 Кустарниковый новозеландский крапивник (Xenicus longipes)
1901
 Большая гавайская древесница (Viridonia sagittirostris)
1904
 Желтоухий мохо (Moho bishopi))
1906
 (Anthornis melanocephala)
 Золотой шилоклювый дятел (Colaptes auratus) (подвид)
1907
 Чёрная цветочница-мамо (Drepanis funerea)
 Разноклювая гуйя (Heteralocha acutirostris)
1908
 Фернандесский огненношапочный колибри (Sephanoides fernandensis) (подвид leyboldi)
1910
 Каролинский попугай (Conuropsis carolinensis) (подвид ludovicianus)
 Оклендский крохаль (Mergus australis)
 Хохлатый толстоклювый голубь (Microgoura meeki)
 Болотный гракл (Quiscalus palustris)
1911
 Гуадалупская качурка (Oceanodroma macrodactyla)
1914
 Каролинский попугай (Conuropsis carolinensis) (подвид carolinensis)
 Странствующий голубь (Ectopistes migratorius)
 Лесной сыч (Heteroglaux blewitti)
1916
 Хохлатая пеганка (Tadorna cristata)
1918
 Вьюрковая гавайская цветочница Мунро (Dysmorodrepanis munroi)
1920
 Гавайская камышовка (Acrocephalus familiaris) (подвид familiaris)
 Мадагаскарская кукушка Делаланда (Coua delalandei)
 (Gerygone insularis)
 Горный дрозд (Turdus poliocephalus) (подвид vinitinctus)
1923
 (Himatione fraithii)
 Серебряная белоглазка (Zosterops lateralis) (подвид tephropleurus)
1924
 Серая веерохвостка (Rhipidura fuliginosa) (подвид cervina)
 Розовоголовая утка (Rhodonessa caryophyllacea)
1925
 Норфолкский аплонис (Aplonis fusca) (подвид hulliana)
1927
 Райский плоскохвостый попугай (Psephotus pulcherrimus)
1928
 Ливерпульский голубь (Caloenas maculata)
1929
 Средняя канадская казарка (Branta hutchinsii leucopareia)
1930
 (Loxops wolstenholmei)
1931
 Буроспинный дрозд (Myadestes obscurus) (подвид)
1932
 Серо-голубой гиацинтовый ара (Anodorhynchus glaucus)
 Вересковый тетерев (Tympanuchus cupido cupido)
1934
 Благородный мохо (Moho nobilis)
1936
 Буроспинный дрозд (Myadestes obscurus) (подвид)
1937
 (Paroreomyza montana) (подвид montana)
1940
 (Akialoa ellisana)
 (Akialoa obscura)
1941
 Сирийский страус (Struthio camelus syriacus)
1944
 Лайсанский погоныш (Porzana palmeri)
1945
 Уэйкский пастушок (Gallirallus wakensis)
1950
 Императорский дятел (Campephilus imperialis)
 Мадагаскарский змееяд (Eutriorchis astur)
 (Eurostopodus exsul)
 Ямайский цветной трупиал (Icterus leucopteryx) (подвид bairdi)
1952
 Желтоклювая шилохвость (Anas georgica) (подвид niceforoi)
1959
 Серый чирок (Anas gracilis) (подвид remissa)
1963
 Какавахие (Paroreomyza flammea)
1965
 (Hemignathus hanapepe) (подвид)
 (Nesoclopeus poecilopterus)
 Кустарниковый новозеландский крапивник (Xenicus longipes) (подвид)
1969
 (Akialoa stejnegeri) (подвид)
1971
 Домовой крапивник (Troglodytes aedon) (подвид)
1974
 Голубой ара (Cyanopsitta spixii)
1980
 Марианская кряква (Anas oustaleti)
 Эскимосский кроншнеп (Numenius borealis)
 Багамский пеночковый певун (Vermivora bachmanii)
1987
 Чешуегорлый мохо (Moho braccatus)
1988
 Гавайская древесница-акепа (Loxops coccineus)
1990
 (Ammodramus maritimus) (подвид nigrescens)
 (Paroreomyza maculata)
 Атитланская поганка (Podilymbus gigas)
 Попугайная цветочница (Psittirostra psittacea)
 Желтобрюхая овсянка (Sporophila nigricollis)
1995
 (Hemignathus affinis)
1998
 (Hemignathus hanapepe)

21 век 
2004
 Чернолицая гавайская цветочница (Melamprosops phaeosoma)
2010
 Карликовая поганка (Tachybaptus rufolavatus)

См. также 
 Список видов птиц, вымерших после 1500 года

Ссылки